Kellett K-2 — легкий автожир.

Разработан в США в начале 1930-х годов. Автожир совершил первый полет 24 апреля 1931 года. Аппарат является двухместным. Компания Kellett построила партию из 12 K-2. Сохранился один аппарат в настоящее время он находится в Национальном музее ВВС Соединенных Штатов .

Характеристики 
 Длина: 19 фута 6 (5.94 м)
 Размах крыла: 26 футов (7.92 м)
 Главный ротор диаметр: 41 футов 0 в (12,50 м)
 Главный ротор площадь: 1320 футов ² (122,7 m²)
 Пустой вес: 1647 фунтов (748 кг)
 Общий вес: 2400 фунтов (1090 кг)
 Силовой установки: 1 × Kinner C-5, 210 л.с. (160 кВт)
 Максимальная скорость: 110 миль / ч (177 км / ч)
 Дальность: 250 миль (400 км)
 Практический потолок: 10000 футов (3000 м)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080925182348/http://www.nationalmuseum.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=355

Автожиры